Близна — деревня в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Герасимовского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположена на берегу реки Покой рядом с административным центром поселения — деревней Близненские Дворы.

Уличная сеть представлена одним объектом: Береговая улица.

Географическое положение: в километре от административного центра поселения — деревни Близненские Дворы, в 19 километрах от районного центра — города Болхов, в 72 километрах от областного центра — города Орёл и в 263 километрах от столицы — Москвы.

Часовой пояс

Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 
Проживают (на 2017—2018 гг.) 9 жителей в пяти дворах, 2 чел. — от 30 до 50 лет, 2 чел. — от 50 до 60 лет и 5 чел. — старше 60 лет.

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляют 55,6% (5 чел.), а женщины — 44,4% (4 чел.).

Инфраструктура 
Нет данных.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района